Кры́мов — русская фамилия.

Известные носители 
 Крымов, Александр Михайлович (1871—1917) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Крымов, Алексей Петрович (1872—1954) — русский советский хирург, доктор медицины, профессор, академик.
 Крымов, Афанасий Гаврилович (1905—1988) — советский китаевед и историк. Китайский революционер, политэмигрант.
 
 Крымов, Владимир Пименович (1878—1968) — русский прозаик и предприниматель, издатель.
 Крымов, Дмитрий Анатольевич (род. 1954) — театральный художник и режиссёр, педагог.
 
 Крымов, Николай Петрович (1884—1958) — русский советский живописец и театральный художник.
 Крымов, Пантелеймон Александрович (1919—1982) — советский актёр театра и кино.
 Крымов, Пётр Алексеевич — русский художник; отец Н. П. Крымова и А. П. Крымова.
 Крымов, Юрий Соломонович (настоящая фамилия Беклемишев; 1908—1941) — русский советский писатель.

 Крымова, Наталья Анатольевна (1930—2003) — театральный критик и театровед, вдова Эфроса, Анатолия Васильевича, мать Д. А. Крымова.